Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Albert Portas 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Carlos Costa (Campione)
 Juan Antonio Marín (quarti di finale)
 Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Galo Blanco (semifinali)

 Albert Portas (finale)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Martín Rodríguez (semifinali)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1998